Bajkonur může být:
 kosmodrom Bajkonur
 Bajkonur (město) – město v Kazachstánu, v letech 1958–1995 známé jako Leninsk
 Bajkonur (album) – album kapely Mňága a Žďorp z roku 1997
 Bajkonur (film) – koprodukční film z roku 2011